Il doppio maschile  dell'Estoril Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Piet Norval erano i detentori del titolo, ma solo Johnson ha partecipato in coppia con Nenad Zimonjić.

Johnson E Zimonjić hanno perso in finale 6–4, 6–1 contro Radek Štěpánek e Michal Tabara.

Teste di serie
 Donald Johnson /  Nenad Zimonjić (finale)
 Dominik Hrbatý /  David Rikl (semifinali)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)
 Lucas Arnold /  Tomás Carbonell (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2001
ATP Tour 2001